Амеюго () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эбро. Занимает площадь 13 км². Население — 99 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Покровителем города считается святой Хуан Баутиста.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Бургоса